Рооба () — эстонская фамилия.

 Рооба, Меэлис (род. 1977) — эстонский футболист и тренер.
 Рооба, Роберт (род. 1993) — эстонский хоккеист.
 Рооба, Урмас (род. 1978) — эстонский футболист.